

Patronyme 

 Émile Mbamba (1982),  footballeur camerounais 
 Euphrasie Mbamba, chocolatière d'origine camerounaise installée en Belgique 
 Marc Kibong Mbamba (1988-), footballeur camerounais

Toponyme 
Mbamba est le nom de lieux ou localités. 
 Mbâmba, entité du royaume du Kongo
 Mbamba Bay, ville de Tanzanie
 Mbamba Meme, localité du Cameroun